Erős László
Erős László (19. század) orvos.
Erős László (1913–1998) újságíró
Erőss László
 Erőss László (1911–1993) erdélyi magyar kántortanító, -tanár, tanfelügyelő, helytörténész
 Erőss László (1934) újságíró, főszerkesztő, szakíró